

Geografia
La Vallée  – comune francese della Charente Marittima
La Vallée  – distretto svizzero del Canton Vaud
La Vallée  – villaggio di Saint Kitts
La Vallée-de-Jacmel, o semplicemente La Vallée – comune di Haiti dell'arrondissement di Jacmel
La Vallée-Mulâtre – comune francese nel dipartimento dell'Aisne, regione dell'Alta Francia
Vallée-au-Blé – comune francese nel dipartimento dell'Aisne, regione dell'Alta Francia
Valle d'Aosta – regione italiana, comunemente chiamata La Vallée

Persone 
Jean de la Vallée (1620-1696) –  architetto francese

Altro 
La Vallée Notizie  – settimanale di informazione della Valle d'Aosta
La Vallée – film di Barbet Schroeder del 1972

Pagine correlate 
 La Vallée-Poussin
 Valle (disambigua)
 Vallée